

Patronyme 
Bloche est un nom de famille français, localisé dans le Calvados (Normandie), notamment porté par :
 Patrick Bloche (1956,-), homme politique français.
 Paul Roger-Bloche (1865-1943), sculpteur et médailliste français.

Titre 

 Jérôme K. Jérôme Bloche, bande dessinée policière dont l'auteur est Alain Dodier. Serge Le Tendre et Pierre Makyo.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand